

Sigle 
 Medieval: Total War – videogioco tattico in tempo reale e strategico a turni del 2002

Codici 
 MTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manitowoc, Wisconsin (Stati Uniti d'America)
 mtw – codice ISO 639-3 della lingua binukidnon meridionale